Александр Жиру (; 16 июня 1981, Квебек) — канадский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Александр Жиру родился в семье хоккеиста Режана Жиру, игравшего за «Квебек Нордикс» в ВХА. Начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе клуба лиги QMJHL «Халл Олимпикс». В своём дебютном сезоне Александр провёл на площадке 89 матчей, набрав в них 41 (17+24) очко, заслужив право выступать в матче «Всех звёзд» Канадской хоккейной лиги. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 213 номером клубом «Оттава Сенаторс». В составе «Халла» Жиру выступал на протяжении двух с половиной сезонов, проведя за это время 214 матчей, и набрав 221 (112+109) очков, дважды вместе с клубом выходя в финал Президентского Кубка.

В середине сезона 2000/01 Александр стал игроком другого клуба QMJHL «Руэн-Норанда Хаскис», в составе которого за оставшуюся часть сезона принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 35 (15+20) результативных баллов. Последующие три сезона Жиру провёл в системе «Оттавы», выступая в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Бингхэмтон Сенаторс». Несмотря на свою довольно высокую результативность (105 (50+55) очков в 206 матчах), Александр так и не получил шанса сыграть в составе «Оттавы» и перед самым дедлайном сезона 2003/04 он вместе с Карелом Рахунеком был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на Грега Де Вриза.

За последующие два с половиной года Жиру удалось провести в НХЛ лишь одну встречу в сезоне 2005/06. В составе же фарм-клуба «рейнджеров» «Хартфорд Вулф Пэк» Александр продолжил показывать результативную игру, отличившись 159 (87+72) набранными очками в 202 матчах. Летом 2006 года Жиру подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого в сезоне 2006/07 он принял участие лишь в 9 матчах, в которых набрал 4 (2+2) очка, большую часть времени вновь проведя в АХЛ в клубе «Херши Беарс». В составе «Херши» Александр дошёл до финала Кубка Колдера, записав на свой счёт 81 (46+35) очко в 86 матчах, получив также вызов на матч «Всех звёзд» лиги.

Перед стартом нового сезона Жиру заключил однолетнее соглашение с «Атлантой Трэшерз», однако, проведя 44 встречи в составе её фарм-клуба «Чикаго Вулвз», и набрав 41 (19+22) очко, он вернулся в систему «Кэпиталз». В последующие два года Александр провёл в составе «Вашингтона» лишь 21 матч, а вот в составе «Херши» Жиру закрепился в качестве одного из лучших игроков АХЛ. «Беарс» дважды становились обладателями Кубка Колдера, а сам Александр получил за два сезона большое количество индивидуальных призов как лучшему снайперу и бомбардиру лиги, а также самому ценному хоккеисту АХЛ. В течение этих двух успешных сезонов Жиру принял участие в 181 матче, записав на свой счёт 255 (139+116) результативных баллов.

3 июля 2010 года Александр покинул систему «Кэпиталз» и, несмотря на практически улаженный переход в нижегородское «Торпедо», подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном», в составе которого он также закрепиться не сумел, приняв участие лишь в 8 матчах команды, и набрав 2 (1+1) очка. Большую часть сезона 2010/11 Жиру провёл в фарм-клубе «нефтяников» «Оклахома-Сити Баронс», с 81 (34+47) очком в 76 матчах став его лучшим бомбардиром. 4 июля 2011 года Александр заключил соглашение на один сезон с «Коламбус Блю Джекетс», проведя в его составе 9 матчей, в которых он отметился 1 (1+0) набранным очком. В составе фарм-клуба «жакетов» «Спрингфилд Фэлконс» Жиру сумел стать одним из лидеров, отметившись 57 (30+27) очками в 71 проведённом матче.

24 мая 2012 года Александр принял решение покинуть Северную Америку, после чего он заключил двухлетнее соглашение с рижским «Динамо». 6 сентября в матче против пражского «Льва» Жиру дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, а спустя 11 дней в игре с хабаровским «Амуром» он забросил свою первую шайбу в лиге, принеся победу своей команде. Несмотря на довольно результативную игру, руководство рижан было недовольно действиями Александра в обороне, и 31 января 2013 года он покинул команду и подписал контракт с клубом Швейцарской национальной лиги «Клотен Флайерз», в составе которого за оставшуюся часть сезона сумел набрать 5 (3+2) очков в 4 матчах.

28 июня 2013 года, несмотря на слухи, связывавшие его с новичком КХЛ «Медвешчаком», Жиру принял решение остаться в Швейцарии, заключив однолетнее соглашение с клубом «Амбри-Пиотта».

18 июля 2016 года все же оказался в "Медвешчаке", подписав контракт с хорватским клубом.

Достижения 
 Финалист Президентского Кубка (2): 1999, 2000.
 Участник матча «Всех звёзд» Канадской хоккейной лиги 1999.
 Участник матча «Всех звёзд» АХЛ (3): 2007, 2009, 2011.
 Финалист Кубка Колдера 2007.
 Обладатель Кубка Колдера (2): 2009, 2010.
 Уилли Маршалл Эворд (2): 2009, 2010.
 Джон Би Солленбергер Трофи 2009.
 Самый ценный игрок АХЛ 2009.
 Лучший снайпер и бомбардир Кубка Колдера 2010.
 Член символической сборной АХЛ 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 17 декабря 2019 года

Интересные факты 
 18 января 2009 года Александр побил рекорд АХЛ по количеству матчей подряд с заброшенными шайбами, установленный Бреттом Халлом, отличившись в 15 игре подряд.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Халл Олимпикс»
Игроки «Руэн-Норанда Хаскис»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»‏‏
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»‏
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»‏‏
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»‏
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Гренобль»